Bosc ist der Familienname folgender Personen:
 Adrien Bosc (* 1986), französischer Schriftsteller
 Adrien Jean-Baptiste du Bosc (1760–1851), französischer General der Pioniere
 Eduardo Bosc (1899–??), argentinischer Boxer

 Laure Bosc (* 1988), französische Biathletin
 Louis Augustin Guillaume Bosc (1759–1828), französischer Naturforscher
 Paul Bosc d’Antic (1726–1784), französischer Mediziner und Chemiker

Le Bosc ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Le Bosc (Ariège) im Département Ariège
 Le Bosc (Hérault) im Département Hérault
 Neuville-Bosc im Département Oise

Bòsc ist der okzitanische Name von Boos (Landes).